La Coppa dei Campioni 1988-1989, trentaquattresima edizione del torneo, vide la partecipazione di 31 squadre. Il torneo venne vinto per la terza volta dal , che sconfisse in finale la  a sedici anni dal suo ultimo successo internazionale, e a venti dal suo ultimo titolo continentale.

Risultati

Tabellone

Primo turno 
PSV Eindhoven 

Liverpool

Ottavi di finale 

*Gara sospesa al 57º per nebbia sull'1-0 per la Stella Rossa e recuperata il giorno seguente dall'inizio.

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 Coppa Intercontinentale 1989
 Supercoppa UEFA 1989
 Coppa delle Coppe 1988-1989
 Coppa UEFA 1988-1989

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1988
Calcio nel 1989
Edizioni della Coppa dei Campioni